

Geografia

Austria 
 Schönbach – comune nel distretto di Zwettl (Bassa Austria)
 Schönbach – frazione di Bramberg am Wildkogel, comune nel distretto di Zell am See (Salisburghese)

Germania

Comuni 
 Schönbach – comune nel circondario del Vulkaneifel (Renania-Palatinato)
 Schönbach – comune nel circondario di Görlitz (Sassonia)

Ex comuni e frazioni 
 Oberschönbach – ex comune ora frazione di Kühbach, comune nel distretto della Svevia (Baviera)
 Schönbach – ex comune ora frazione di Colditz, città nel circondario di Lipsia (Sassonia)
 Schönbach – ex comune ora frazione di Greiz, città nel circondario di Greiz (Turingia)
 Schönbach – ex comune ora frazione di Herborn, città nel distretto di Gießen (Assia)
 Schönbach – ex comune ora frazione di Hollenbach, comune nel distretto della Svevia (Baviera)
 Schönbach – ex comune ora frazione di Kirchhain, città nel distretto di Gießen (Assia)
 Schönbach – ex comune ora frazione di Sebnitz, città nel circondario della Svizzera Sassone-Osterzgebirge (Sassonia)

Repubblica Ceca 
 Ober Schönbach od Oberschönbach – antico nome tedesco di Horní Luby, frazione della città di Luby nel distretto di Cheb (Karlovy Vary)
 Schönbach – antico nome tedesco di Luby, città nel distretto di Cheb (Karlovy Vary)
 Schönbach – antico nome tedesco di Zdislava, comune nel distretto di Liberec (Liberec)
 Schönbach bei Asch – antico nome tedesco di Krásná, comune nel distretto di Cheb (Karlovy Vary)
 Schönbach im Erzgebirge – antico nome tedesco di Meziboří, città nel distretto di Most (Ústí nad Labem)
 Unter Schönbach o Unterschönbach – antico nome tedesco di Dolní Luby, frazione della città di Luby nel distretto di Cheb (Karlovy Vary)